Hartsch ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Hartsch (* 1963), deutscher Publizist
 Erwin Hartsch (1890–1948), deutscher Politiker (SPD, SED)